"Sancos" pode ser:
 Sancos (distrito), na província de Huanca Santos
 Sancos (Lucanas), no Peru
 Huanca Sancos (província), no Peru

Desambiguações de topônimos